Breakneck Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in den Vereinigten Staaten:
 Breakneck Creek (Santa Ana River)  im San Bernardino County, Kalifornien
 Breakneck Creek (Silver Creek)  im Elko County, Nevada
 Breakneck Creek (Seneca Lake)  im Schuyler County, New York
 Breakneck Creek (Cuyahoga River)  im Portage County, Ohio
 Breakneck Creek (Connoquenessing Creek)  im Butler County, Pennsylvania
 Breakneck Creek (Gros Ventre River)  im Teton County, Wyoming

in Australien:
 Breakneck Creek (Brushy River) in Tasmanien